Любовь Андреева:
 Андреева, Любовь Данииловна (род. 1996) — казахстанская автогонщица.
 Андреева, Любовь Харитоновна (1942—2021) — советская и российская поэтесса, журналист.